Alessandro Carmelo Ruffinoni – vescovo cattolico italiano
Angelo Ruffinoni – calciatore italiano
Daniele Ruffinoni – ingegnere italiano